Werneckiella är ett släkte av insekter. Werneckiella ingår i familjen pälslöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pälslöss
Werneckiella